Большой Хатынгнах — гидроним в России:

 Большой Хатынгнах — река в Магаданской области, приток Колымы.
 Большой Хатынгнах — река в Магаданской области, приток Аян-Юряха.
 Большой Хатынгнах — озеро в Якутии, в левобережье реки Ясачной.

См. также 
 Хатынгнах
 Малый Хатынгнах